Dirty Mind heeft betrekking op de volgende artikelen:
 Dirty Mind (album), een muziekalbum van Prince.
 Dirty Mind (nummer), een single van het gelijknamige album. 
 Dirty Mind (film), een film van Pieter Van Hees.